Рощенко Володимир Федорович (1921—1990) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Микола Рощенко ( 1942) — український історик, філолог і громадський діяч у Польщі.
 Рощенко Олена Георгіївна ( 1958) — українська музикознавчиня, педагогиня, професорка, докторка мистецтвознавства.